Mitzscherling ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Mitzscherling (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Peter Mitzscherling (1928–1996), deutscher Politiker
 Werner Mitzscherling (* 1930), deutscher Politiker (DBD), DBD-Bezirksvorsitzender Dresden